Rolf o ROLF puede referirse a:

 Rolf (nombre)

Personas 

 Rolf Dahlgren (1932- 1987),botánico sueco-danés.
 Rolf Hochhuth (1931-2020),escritor y dramaturgo alemán.
 Rolf Feltscher, futbolista suizo-venezolano.
 Rolf Kutschera (1916-2012),actor y director teatral y cinematográfico austriaco.
 Rolf Herricht (1927-1981),actor alemán.
 Rolf Italiaander (1913-1991),escritor, traductor, coleccionista de arte, viajero investigador, etnógrafo y escritor alemán de libros para niños y jóvenes.
 Rolf Brem (1926-2014), artista suizo
 Rolf Ludwig (1925-1999),actor teatral, cinematográfico y televisivo alemán.
 Rolf de Heer,director australiano.

Personajes 

 Rolf, personaje de la serie Ed, Edd y Eddy
 Rolf, un tigre de dibujos animados malhumorado en la serie de juegos Animal Crossing
 Rolf, un personaje de la serie Fire Emblem
 Rolf, héroe trágico de Phantasy Star II
 Rolf Gruber, el repartidor (y voluntario nazi) en la obra The Sound of Music